Por «calle de Pelayo» o «calle Pelayo» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de Pelayo de la ciudad española de Barcelona;
la calle de Pelayo de la ciudad española de Madrid; y
la calle Pelayo de la ciudad española de Oviedo.